Arnost of Arnošt is een voornaam die kan verwijzen naar:
Arnost van Rochester, bisschop van Rochester tussen 1075 en 1076.
Arnošt Lustig, Tsjechisch schrijver (1926-2011).
Arnost Kraus, Nederlands acteur (1973).
Arnošt Rychlý, Tsjechisch componist (1901-1987).